Суворово е името на няколко селища в различни държави:

България 
 Суворово — град в област Варна;
 Суворово — община в област Варна;

Русия 
 Суворово — село в Погарски район, Брянска област;
 Суворово — селище в Гвардейски район, Калининградска област;
 Суворово — село в Дивеевски район, Нижегородска област;
 Суворово — село в Волоколамски район, Московска област;
 Суворово — село в Некрасовски район, Ярославска област;
 Суворово — село в Рибински район, Ярославска област;

Украйна 
 Суворово — селище от градски тип в Измаилски район, Одеска област;
 Суворово — селище от градски тип в Днепропетровска област;
 Суворово — село, Армянски район, Автономна република Крим;
 Суворово — село, Бахчисарайский район, Автономна република Крим;
 Суворово — село в Доброполски район, Донецка област;
 Суворово — село в Путивлски район, Сумска област.